Етнографізм — точне відтворення в мистецтві традиційних форм побуту, звичаїв, обрядів і т. ін. без заглиблення в соціальні процеси.
 Етнографізм — напрямок у літературі.
 Етнографізм у мовознавстві — різновид лексичного діалектизму, назва предмета або поняття, вивченням яких займається етнографія.